Дюнская линия Приморской железной дороги имела одну промежуточную остановку — платформу Школьная. Расположена она была на холмистой территории песчаных дюн, густо заросших сосновым лесом и открыта была после освоения территории Заречной части Сестрорецка.

История 
Первыми постройками на этих землях были дачи учащихся Общества школьных дач, созданное в 1898 году при участии Раухвуса К. А. Здания были построены по проекту архитектора Иосса А. Н. Открытие состоялось 7 июня 1899 года в память Александра III. Дачи предназначались для мальчиков воспитанников средних учебных заведений СПб с ослабленным здоровьем. Постройка обошлась обществу в 11 тысяч рублей.

В 1899 году благотворительниц фон-Гаартман О. Н. пожертвовала 50 тысяч рублей на строительство двухэтажного каменного здания, рассчитанного на приём 20 мальчиков, дачи для бедных детей, которая была построена недалеко от летней школьной дачи по проекту Сюзора П. Ю. Зимняя «Школьная дача в память о Роберте фон-Гаартман» (муже благотворительнице) была открыта 15 августа 1903 года. За сезон в заведении бывало до 85 детей.

В 1906 году на этих землях была построена санатория на 24 места, для детей обоего пола от 6 до 12 лет всех сословий, национальностей и вероисповеданий. Благотворительницей была Колачевская Е. В., пожертвовавшая 18 тысяч рублей. Открылась санатория имени Колачевской 1 июня 1906 года.

В 1906 году по инициативе доктора гомеопатии Соловьёва П. В. на зареченском участке была построена санатория Санкт-Петербургского благотворительного общества последователей гомеопатии с целью "дать возможность своим пациентам, за небольшую плату, пользоваться хорошими дачными условиями. Строительство шло по проекту гражданского инженера Дитриха А. И. В деревянном на каменном фундаменте с гранитным цоколем здании было 22 комнаты. Башенка здания имела каменную нижнюю часть и каменную клетку одной из лестниц. В башне с видом на море был устроен резервуар суточного запаса воды.

С 1910 года по 1912 год рядом со школьными дачами Обществом Попечения о бесприютных детях (ОПОБД) был построен двухэтажный корпус из красного кирпича с большими арочными окнами с керамическими и линолеумными полами и металлической крышей, предназначенный для круглогодичного лечения детей рахитиков, слабосильных и худосочных, взятых из подвалов и чердаков. Здесь же Обществом была основана ещё одна санатория для приютских детей на 36 мальчиков и 36 девочек. Лечение и школьное обучение проводилось одновременно.

Платформа Школьная располагалась прямо напротив главного здания гомеопатической санатории. На платформе поезд останавливался при условии: «Остановка для приёма и выпуска пассажиров, но без багажа». В 1917 году линия Курорт — Дюны прекратила работу из-за начавшихся боевых действий и закрытия большинства оздоровительных учреждений Заречья.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Из коллекции открыток Чуракова о платформе Школьная

Закрытые железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Транспорт Сестрорецка